Тебес — иранский топоним. Может означать:

 Тебес — город.
 Тебес (шахрестан) — шахрестан.

См. также 
 Тебесское землетрясение